Het seizoen 1996/1997 in de Superligaen was de zevende editie van de strijd om de landstitel in de hoogste afdeling van het Deense profvoetbal. De competitie, om sponsorredenen de Faxe Kondi Ligaen geheten, begon op 28 juli 1996 en eindigde op 15 juni 1997. Onder leiding van trainer-coach Ebbe Skovdahl prolongeerde Brøndby IF de landstitel en behaalde zo het zevende kampioenschap uit de clubgeschiedenis.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Aantal goals per speelronde

Scheidsrechters

Toeschouwers

Brøndby IF

Bijgaand een overzicht van de spelers van Brøndby IF, die in het seizoen 1996/97 onder leiding van trainer-coach Ebbe Skovdahl voor de zevende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 1996
Deens voetbalelftal in 1997
Deense voetbalbeker 1996/97

Competitievoetbal 1996/97
1997